El Torneig de València 2011, oficialment conegut com a Valencia Open 500 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 29 i el 6 de novembre del 2011 a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Espanya.

El català Marcel Granollers va guanyar el segon títol de la temporada i el més important dels tres de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011